Стивен Уильямс
 Уильямс, Стивен (род. 1949) — американский актёр.
 Уильямс, Стивен (род. 1996) — британский велогонщик.
 Уильямс, Стивен (род. 1978) — канадский режиссёр.
 Уильямс, Стивен Джеймс (более известный как Стив Остин; род. 1964) — американский актёр кино и телевидения, профессиональный рестлер.
 Уильямс, Стивен Рой (род. 1966) — британский политик.